

Miejscowości 

 Peterswaldau – niemiecka nazwa wsi Pieszyce w województwie dolnośląskim
 Peterswaldau – niemiecka nazwa wsi Skibice w województwie lubelskim
 Klein-Peterswaldau – dawna nazwa przysiółka Piskorzowa w województwie dolnośląskim

Zobacz też 

 Peterswaldau – podobóz Groß-Rosen
 Peterswald – nazwisko rodziny, która rządziła wsią Piskorzów
 Sigimund von Peterswaldau – książę i dziedzic przysiółka Klein-Peterswaldau